Minton bezeichnet:
 Minton (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Minton ist der Familienname folgender Personen:

 Aurieus Minton (* 1993), deutscher American-Football-Spieler
 Faith Minton (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin und Stuntfrau
 Greg Minton (* 1951), US-amerikanischer Baseballspieler

 Phil Minton (* 1940), englischer Jazz-Sänger und -Trompeter
 Robert Minton (1904–1974), US-amerikanischer Bobsportler
 Sherman Minton (1890–1965), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Sherman A. Minton Jr. (1919–1999), Biologe
 Thomas Minton (1765–1826), englischer Keramiker und Unternehmer 
 Yvonne Minton (* 1938), australische Sängerin (Mezzosopran)